Hotel Przystanek Toruń – dawna wozownia artyleryjska Twierdzy Toruń, obecnie hotel w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części dzielnicy Jakubskie Przedmieście, przy ul. Chłopickiego 4, w sąsiedztwie dworca kolejowego Toruń Miasto, Archiwum Wojskowego, Zakładów Graficznych Zapolex i mostu kolejowego im. Ernesta Malinowskiego.

Historia 

Budynek powstał w latach 1880–1884 i pierwotnie pełnił funkcję wozowni artyleryjskiej, stanowiąc jeden z wielu budynków zaplecza Fortu św. Jakuba Twierdzy Toruń. W czasie II wojny światowej uległ częściowemu zniszczeniu, a po 1945 roku przywrócono mu pierwotną formę. W okresie PRL mieściła się w nim hurtownia artykułów przemysłowych "Arged". 

Na początku XXI wieku budynek wyremontowano i zaadaptowano na potrzeby hotelu i hostelu. Hotel ma standard trzygwiazdkowy i dysponuje 60 miejscami, zaś hostel posiada 25 pokoi.

Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1349).

Przypisy 

Twierdza Toruń
Architektura historyzmu w Toruniu
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Toruniu